Иван Фонвизин:
 Фонвизин, Иван Александрович (1790—1853) — участник Отечественной войны 1812 года, полковник, декабрист, племянник Дениса Ивановича и Павла Ивановича Фонвизиных.
 Фонвизин, Иван Андреевич (1705—1785) — статский советник, член Государственной ревизион-коллегии.
 Фонвизин, Иван Сергеевич (1822—1889) — московский губернатор, тайный советник.